La Football League 2020-2021 è stata la 46ª edizione del terzo livello del campionato greco di calcio.

Gruppo Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Souper Ligka 2 2021-2022
      Ammesso in Gamma Ethniki 2021-2022

Gruppo Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Souper Ligka 2 2021-2022
      Ammesso in Gamma Ethniki 2021-2022

Note

Voci correlate 
 Souper Ligka Ellada 2020-2021
 Souper Ligka Ellada 2 2020-2021
 Gamma Ethniki 2020-2021
 Kypello Ellados 2020-2021

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2020
Calcio nel 2021